Сан Херонимо Сосола има више значења:

 Општина Сан Херонимо Сосола (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Херонимо Сосола (Сан Херонимо Сосола, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику